Ангел помсти (фільм, 1985) (Avenging Angel)
 Ангел помсти (фільм, 1995) (The Avenging Angel)
 Янгол помсти (2002; Avenging Angelo)
 Ангел помсти (фільм, 2007) (Avenging Angel)
 Янгол помсти (фільм, 2021) (Vanquish)
 гра Saboteur II: Avenging Angel (1987)